G88 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico LAMP Observatory, di New River
 G88 – Modello di disco freno prodotto dalla Tarox